Universitat – stazione della metropolitana di Barcellona;
 Universität – stazione della metropolitana di Monaco di Baviera;
 Università in lingua catalana.